Moldoveanu este un nume de familie românesc care se poate referi la:
Alexandru Moldoveanu, pilot român de aviație
Alin Moldoveanu (n. 1983), trăgător de tir român
Constantin Moldoveanu (1943-2013), fotbalist român
Eugenia Moldoveanu (n. 1944), soprană română
Ileana Moldoveanu (n. 1957), politiciană română
Ioachim Moldoveanu (1913-1981), fotbalist român
Marcel Moldoveanu (n. 1953), politician român
Robert Moldoveanu (n. 1999), fotbalist român
Toma Moldoveanu (n. 1916-2005), jucător român de rugby
Vasile Moldoveanu (n. 1935), tenor român
Viorel Moldoveanu (n. 1956), politician român

Vezi și

Filip Moldoveanul
Râul Moldoveanul
Moldovan (nume)

Nume de familie românești